– japoński film anime wyprodukowany w 2022 roku, czternasty film z serii Doraemon. Jest to 41. film Doraemona i służy jako remake filmu z 1985 roku, „Doraemon: Nobita no Ritoru Suta Wozu”.

Film wszedł do kin 4 marca 2022 roku w Japonii po przesunięciu na 5 marca 2021 r. z powodu Pandemia COVID-19. Wietnamski dystrybutor filmowy CGV wypuścił ten film w Wietnamie w dniu 27 maja 2022 roku. Został wydany w Chinach 28 maja 2022 roku. Film został wydany przez Odex w Malezji 16 czerwca 2022 roku. Na Tajwanie został wydany 15 lipca 2022 roku. Odex wypuścił również film w Azerbejdżanie i na Mauritiusie 30 czerwca 2022 r., w Bahrajnie, Omanie, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Iraku, Katarze, Jordanii i Libanie w dniu 7 lipca 2022 r., w Egipcie w dniu 20 lipca 2022 r., na Cyprze w dniu 21 lipca 2022 r. a w Afryce Południowej 5 sierpnia 2022 r. Film ukazał się również w Korei Południowej 3 sierpnia 2022 roku. Został również wydany w Turcji 5 sierpnia 2022 r. z dubbingiem w języku tureckim.

Film ma zostać wydany w Tajlandii 10 października 2022 roku.

Przesłanka 
Pewnego dnia podczas letnich wakacji z małej rakiety, którą podnosi Nobita, wyłania się kosmita wielkości dłoni imieniem Papi. Jest prezydentem Piriki, małej planety w kosmosie, i przybył na Ziemię, aby uciec przed rebeliantami. Doraemon i jego przyjaciele są zdziwieni niewielkim rozmiarem Papi, ale gdy bawią się razem za pomocą tajnego narzędzia „Małe światło”, stopniowo stają się przyjaciółmi. Jednak kosmiczny pancernik w kształcie wieloryba przybywa na ziemię i atakuje Doraemona, Nobitę i innych, aby schwytać Papi. Czując się odpowiedzialny za zaangażowanie wszystkich, Papi próbuje przeciwstawić się buntownikom. Doraemon i jego przyjaciele wyruszają na planetę Pirika, aby chronić swojego drogiego przyjaciela i jego dom.

Przypisy 

Japońskie filmy animowane
Japońskie filmy z 2022 roku
Japońskie filmy komediowe
Japońskie filmy fantastycznonaukowe
Filmy fantastyczne z 2022 roku
Filmy animowane z 2022 roku